Великодній ярмарок — щорічний ярмарок, який відбувається у центрі міста Хмельницького упродовж Великодніх Свят, з середини квітня до початку травня.

Історія

2019 рік 

12 квітня 2019 року, вперше у Хмельницькому розпочав діяти Великодній ярмарок.

На майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка облаштували дерев'яні будиночки з пасхальними сувенірами, їжею та різним крамом.

Того ж дня почав діяти фуд-корт, сувенірне містечко. Пасхальні кошики, декоративні писанки, ангелики, сувеніри та багато іншого хенд-мейду пропонували підприємці з прилавків на ярмарку.

17 квітня 2019 року на площі перед кінотеатром ім. Шевченка була облаштована великодня інсталяція «Хмельницький».
Неподалік від неї знаходилася світлодіодна писанка, а зовсім поруч були встановлені ще чотири писанки заввишки одного метра.

Впродовж місяця, аж до 12 травня, на території Великоднього ярмарку відбувалися тематичні майстер-класи та концертна програма, що побудована на веснянках та гаївках.

2020 рік. Великодній ярмарок-онлайн 

Великодній ярмарок, який планували відкрити 11 квітня мав тривати до 10 травня.

Вулицю Проскурівську обіцяли прикрасити фотозонами та стилізованими торговими будиночки, але через карантинні обмеження, які були введені в Україні внаслідок поширення коронавірусної хвороби Covid-19, організатори вирішили провести ярмарок онлайн.

На сторінці Великодній Ярмарок у соціальних мережах хмельничани мали змогу дізнатися більше про продукцію місцевих підприємців та переглянути відео з майстер-класів.

Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков зазначив:

Примітки 

Ярмарки
Хмельницький